München-Akademiet henviser til:

 Bayerische Akademie der Wissenschaften
 Akademie der Bildenden Künste München